La mort subite est le décès brutal, sans cause accidentelle, d'une personne, en particulier :
 Mort subite du nourrisson ;
 Mort subite de l'adulte ;
 Mort subite du sportif.

 La mort subite est une règle de sport accordant la victoire à la prochaine équipe marquant un but ;

 La Mort subite est une marque belge de gueuze ;

 La Brasserie Mort Subite, ancienne brasserie De Keersmaeker fondée en 1686 à Kobbeghem, Asse, qui actuellement brasse la bière du même nom ;

 À la mort subite est un café bruxellois tenu originellement par Théophile Vossen inventeur de la bière Mort subite ;

 La Mort subite est également un jeu de dé. C'est celui-ci qui a donné son nom aux trois éléments précédents ; 

 Mort subite (Sudden death) est un film de Peter Hyams sorti en 1995 ;
 En pathologie végétale, la mort subite du chêne est une maladie cryptogamique fatale pour le chêne en Amérique du Nord, causée par un oomycète, Phytophthora ramorum ;
 La Mort subite est une faille de sécurité causée par une carte mère (Exynos 4) défectueuse

Homonymie de titre